Туи́гг, Твигг () — английская фамилия. Известные носители:

 Твигг, Гэри (род. 1984) — шотландский футболист, нападающий.
 Туигг, Джорджи (род. 1990) — британская хоккеистка на траве.
 Твигг, Стивен (род. 1966) — британский политик.
 Туигг, Эмма (род. 1987) — новозеландская гребчиха.

Примечания